Säckel, m., in traditioneller Rechtschreibung Seckel, (von lat. sac(c)ellus ‚Säcklein, (Geld-)Beutel‘) bezeichnet:
 einen Beutel
 einen Beutel für Geld, siehe Klingelbeutel
 davon, übertragen, die Einnahmenseite oder die verfügbaren Finanzmittel eines Staatshaushalts, siehe Säckelmeister

 im schwäbisch-alemannischen Sprachgebrauch eine Tasche in einem Kleidungsstück („Hosensack“ bei einer Hose)
 dialektal den Hodensack, auch als Schimpfwort gegen Männer verwendet.

Säckel ist der Name folgender Personen:
 Hans Säckel (1920–2009), deutscher Fußballtrainer

Säckel, n., bezeichnet:
als regionale Form von Säcklein und (veralteter) Diminutiv allgemein einen kleinen Sack

Säckel ist auch ein alter Name verschiedener Pflanzen:
 Capsella bursa-pastoris, siehe Gewöhnliches Hirtentäschel
 Stratiotes aloides, siehe Krebsschere.

Siehe auch:
 Seckel